Chloé Flipo, née en 1980, actrice de cinéma et comédienne de théâtre française. 
 Georges Flipo, publicitaire, écrivain et blogueur français, actif au .